Ранчо Рејносо има више значења:

 Ранчо Рејносо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Рејносо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику